RollerCoaster Tycoon 2: Zakręcone światy (ang. RollerCoaster Tycoon II: Wacky Worlds) – pierwszy oficjalny dodatek do symulacji wesołego miasteczka RollerCoaster Tycoon 2, wydany przez Atari/Infogrames 6 maja 2003. Polskim dystrybutorem został CD Projekt.

Dodatek wprowadza do gry wiele nowych elementów: kolejki, elementy toru (około 50 rodzajów), elementy otoczenia (około 200) i miejsca. Do dyspozycji mamy siedem kontynentów (nawet Antarktydę); parki możemy budować przy takich atrakcjach jak: Wieża Eiffla, Big Ben czy Wielki Mur Chiński. Gra oferuje nam 17 scenariuszy połączonych w jedną kampanię i poprawione efekty audiowizualne; usunięto także wykryte do tej pory błędy.

2003 w grach komputerowych
Dodatki do gier komputerowych
Gry na platformę Windows
Komputerowe gry symulacyjne